

Тайро — місто, штат Канзас
 Тайро — переписна місцевість, штат Північна Кароліна